Bull Creek ist der Name folgender

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Bull Creek (Florida)
 Bull Creek (Kalifornien)
 Bull Creek (Kentucky)
 Bull Creek (Missouri)

in Australien:
 Bull Creek (Western Australia), Vorort von Perth

Fließgewässer:
 Bull Creek (Allegheny River), Pennsylvania
 Bull Creek (Los Angeles River), Kalifornien
 Bull Creek (Ohio)
 Bull Creek (Colorado River), Texas

 Bull Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River in Queensland, Australien.
 Bull Creek (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Westaustralien.
 Bull Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland, Australien.
 Bull Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory, Australien
 Bull Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory, Australien.
 Bull Creek (James River), Nebenfluss des James River (Ranken River) im Northern Territory, Australien.
 Bull Creek (King River), Nebenfluss des King River im Northern Territory, Australien.
 Bull Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Ord River) in West Australien.
 Bull Creek (Normanby River), Nebenfluss des Normanby River in Queensland, Australien.
 Bull Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River in Queensland, Australien.
 Bull Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland, Australien.
 Bull Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River im Northern Territory, Australien.

Sonstiges:
 Goodnight, Bull Creek!, Album von Bob Evans